

Performances 
 Anastacia - Left Outside Alone
 Black Eyed Peas - Shut Up/Let's Get It Started
 Calogero / Passi
 Corneille - Parce qu'on vient de loin
 Jenifer - Ma révolution
 Jennifer Lopez - Get Right
 K-maro
 Kyo - Contact
 Leslie feat. Amine - Sobri
 Nadiya feat. Smartzee - Et c'est parti...
 Pascal Obispo / Natasha St-Pier
 Roch Voisine
 Usher - Yeah!

Palmarès

Révélation francophone 
  Emma Daumas
  K.Maro
  Singuila
  Tragédie
  Slaï

Groupe/duo international 
  Usher / Alicia Keys
  The Black Eyed Peas
  Blue
  Destiny's Child
  U2

Artiste masculin francophone 
  Calogero
    Corneille
  Gérald De Palmas
  Roch Voisine
  Willy Denzey

Album international 
  Alicia Keys - The Diary of Alicia Keys
  The Black Eyed Peas - Elephunk
  Eminem - Encore
  Maroon 5 - Songs About Jane
  Usher - Confessions

Révélation internationale 
  Jamelia
  Joss Stone
  Keane
  Maroon 5
  The Servant

Album francophone 
  Calogero - Calog3ro
    Corneille - Parce qu'on vient de loin
  Gérald De Palmas - Un homme sans racines
  Jenifer - Le Passage
  Pascal Obispo - Live Fan/Studio Fan

Artiste féminine internationale 
  Alicia Keys
  Avril Lavigne
  Anastacia
  Beyoncé
  Britney Spears

Clip 
  Britney Spears - Toxic
    Corneille - Parce qu'on vient de loin
  113 /  Magic System /  Mohamed Lamine - Un gaou à Oran
  Eminem - Just Lose It
  OutKast - Hey Ya!

Chanson internationale 
  Anastacia - Left Outside Alone
  Aventura - Obsesión
  Maroon 5 - This Love
  The Black Eyed Peas - Shut Up
  Usher - Yeah!

Artiste masculin international 
   Billy Crawford
  Eminem
  Lenny Kravitz
  Robbie Williams
  Usher

Artiste féminine francophone 
  Chimène Badi
  Leslie
  Jenifer
  Natasha St-Pier
  Nâdiya

Groupe/duo francophone 
  113 /  Magic System /  Mohamed Lamine
  Calogero /  Passi
  IAM
  Leslie /  Amine
  Natasha St-Pier /  Pascal Obispo

Chanson francophone 
  Calogero /  Passi - Face à la mer
    Corneille - Parce qu'on vient de loin
  K.Maro - Femme Like U
  Leslie /  Amine - Sobri
  Natasha St-Pier /  Pascal Obispo - Mourir demain

2005